Liebfrauenplatz steht für
Liebfrauenplatz (Mainz)
Liebfrauenplatz (Wien)
Siehe auch:
Marienplatz